Grigori Viktorovici Lepsveridze (în rusă: Григо́рий Ви́кторович Лепсверидзе; n. 16 iulie 1962, Soci), cunoscut profesional ca Grigori Leps (în rusă: Григорий Лепс), este un cântăreț și cantautor rus de origine etnică georgiană. Autor a câtorva cântece proprii, el este un artist de onoare a Federației Ruse (2011). Este cunoscut pentru baritonul său puternic.

Discografie
 Albume
 1995 — Натали (Natalie)
 1997 — Целая жизнь (O viață întreagă)
 2000 — Спасибо, люди... (Mulțumesc, oameni ...)
 2002 — На струнах дождя... (Pe strunele ploii ...)
 2004 — Парус (Pânza de corabie)
 2006 — Лабиринт (Labirintul)
 2006 — В центре Земли (În centrul Pământului)
 2007 — Второй (Al doilea)
 2009 — Водопад (Cascada)
 2011 — Пенсне
 2011 — Берега чистого братства (Malurile frăției pure) cu Alexandr Rozenbaum
 2012 — Полный вперед!

 DVD-uri
 2005 — Парус Live Concert la Palatul Kremlin din Moscova, 2004
 2007 — В центре Земли Live (În centrul Pământului Live) Concert în SC "Olympic" 16 noiembrie 2006
 2007 — Я — живой!  (Eu sunt viu) Collection of video clips
 2010 — Что может человек (Ce poate omul) Sat ornik videos
 2010 — Водопад Live (Cascada Live) Presentation album, "Waterfall", SC "Olympic" 20 noiembrie 2009, Full version concert
 2011 — Научись летать Live (Învață să zbori) Presentation album, "Pince-nez", Crocus City Hall, 7 mat, Full version concert

 Colecții
 2005 — Избранное... 10 лет (Favorite... 10 ani)
 2007 — Вся жизнь моя — дорога... (Toată viața mea e un drum...)
 2010 — Берега. Избранное (Maluri. Favorite)

Videografie 

 Participare în videoclipurile altor interpreți
 «Огоньки» — Laima Vaikule
 «Пора домой» — Leonid Agutin

Referințe

Legături externe
 
 
 Официальная страница Григория Лепса в Google+
 
 
 

Nașteri în 1962
Cântăreți de rock
Cântăreți ruși
Ruși în viață
Ortodocși ruși